Sherwin steht für:
 Sherwin (Kansas), Unincorporated Community im Cherokee County (Kansas), Kansas
 Sherwin-Williams, US-amerikanisches Chemieunternehmen
 Sherwin Peak, Berg in der Ross Dependency, Antarktika

Sherwin ist der Familienname folgender Personen:
 A. N. Sherwin-White (1911–1993), britischer Althistoriker
 Amy Sherwin (1855–1935), australische Opernsängerin (Sopran)
 Doron David Sherwin (* 1962), amerikanischer Zinkenist
 James Sherwin (* 1933), US-amerikanischer Schachspieler
 John C. Sherwin (1838–1904), US-amerikanischer Politiker
 Martin J. Sherwin (1937–2021), US-amerikanischer Historiker
 Michael S. Sherwin OP (* 1963), römisch-katholischer Theologe
 Seán Sherwin (* 1946), irischer Politiker
 Stuart Sherwin († 2015), britischer Schauspieler
 Susan M. Sherwin-White, britische Forscherin
 Thomas Sherwin (1799–1869), US-amerikanischer Lehrer und Schulleiter

Siehe auch:
 Shervin